Больница имени Соловьёва

 Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьёва (Ярославль)
 Специализированная клиническая (психоневрологическая) больница № 8 им. З. П. Соловьёва «Клиника неврозов» (Москва)